Mannequins peut désigner :
 Mannequins, un film allemand réalisé par Otto Rippert en  1913
 Mannequins, un film français réalisé par René Hervil en  1933

Voir aussi 
 
Les Mannequins, un recueil de nouvelles de John Varley, publié en 1980.